To jest lista stolic państw Unii Europejskiej. Podane powierzchnie obejmują wyłącznie powierzchnię miasta bez aglomeracji ani przedmieść.

Lista

Zobacz też 
 geografia Unii Europejskiej
 miasta w Unii Europejskiej według liczby ludności

Przypisy 

 
Geografia Unii Europejskiej
Listy miejscowości